Zepter, Цептер може да се отнася за:
 цептер () – скиптър на немски
 Zepter International – транснационална компания, основана през 1986 г.
 Филип Цептер (Philip Zepter, имена по рождение Милан Янкович) – сръбски предприемач, основател, собственик и ръководител на компанията Zepter International и водената от нея Zepter Group, милиардер
 Мадлена Цептер (Madlena Zepter, имена по рождение Мадлена Янкович) – съпруга на Филип Цептер, основателка и собственичка на първата частна опера в Югоизточна Европа Опера и театар Мадленијанум, Белград, основателка на фондации и стипендии